Dansk kan avse:

 Danmark – tillhör landet, etablerat mitten av 800-talet
 Danska – ett nordiskt språk
 Danskar – en etnisk grupp